Banc de València, banc històric amb seu a València
 Biblioteca Virtual d'Andalusia, biblioteca digital creada per la Junta d'Andalusia
 BVA (empresa) (de seu nom en francès Brulé, Ville et Associé), empresa d'estudis de mercat i enquestes de França